

Musica
Yazoo – gruppo musicale inglese
Yazoo Records – casa discografica

Toponimi
Contea di Yazoo – contea degli Stati Uniti d'America nello stato del Mississippi
Yazoo City – città statunitense nello stato del Mississippi
Yazoo – fiume statunitense, affluente del Mississippi

Antropologia
Yazoo – tribù di nativi americani degli Stati Uniti d'America

Diritto
Scandalo dello Yazoo – scandalo politico-finanziario